Skrupel steht für:
 Skrupulosität
 Skrupel (Maßeinheit), eine alte Maßeinheit für Masse und weitere Größen

Siehe auch:
 Gewissen
 Zweifel